Pennies from Heaven kan syfta på:

 Pennies from Heaven (sång) – en amerikansk sång från 1936 av Johnny Burke och Arthur Johnston
 Pennies from Heaven – en film från 1936 med Bing Crosby och Madge Evans, se Pengar från skyn (film)
 Pennies from Heaven (TV-serie) – från 1978 av Dennis Potter
 Pennies from Heaven (film, 1981) – en musikal från 1981 med Steve Martin och Bernadette Peters